Bogaczewo (gromada w powiecie elbląskim)
 Bogaczewo (gromada w powiecie morąskim)